Whatever it takes steht für:

 Whatever it takes, eine Phrase
 Musikstücke, darunter:
 Whatever It Takes (Lied), ein Song von Imagine Dragons
 Filme, darunter:
 Whatever It Takes (2000), eine amerikanische Teenager-Komödie aus dem Jahr 2000
 Whatever It Takes (2009), ein britisches TV-Drama